Поли́на Рожко́ва (; ) — латвийская паралимпийская фехтовальщица и кёрлингистка на колясках.

Как паралимпийская фехтовальщица принимала участие в фехтовальном турнире на летних Паралимпийских играх 2016, в виде «индивидуальная шпага, категория А» завершила выступление на общем десятом месте (шестое место группы А).

В составе сборной Латвии по кёрлингу на колясках участник  (заняли девятое место), трёх  (лучший результат — седьмое место в ). В составе смешанной парной сборной Латвии по кёрлингу на колясках участник  (лучший результат — чемпионы в ). Семикратная . Играет на позиции четвёртого, скип команды.

Достижения 
 : золото ().
 : золото (2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021), серебро (2015).

Команды по кёрлингу 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 
 Polina Rozkova - Athlete profile - ophardt.online
 
 
 
 
 
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Латвии
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Латвии по кёрлингу
Кёрлингисты на колясках
Фехтовальщики Латвии
Фехтовальщики на летних Паралимпийских играх 2016 года
Кёрлингисты на зимних Паралимпийских играх 2022 года